Az ATC az alábbi dolgokat jelentheti:
 Anatómiai, gyógyászati és kémiai osztályozási rendszer rövidítése
 ATC, egy vasúti biztosítóberendezés
 A Touch of Class, röviden ATC, német popegyüttes
 Against the Current, röviden ATC, amerikai pop-rock zenekar